Батяев:

 Батяев, Василий Сергеевич (1920—1970) — Герой Советского Союза.
 Батяев, Георгий Арсенович (род. 1997) — российский футболист.
 Батяев, Семён Фёдорович (1923—1961) — депутат Верховного Совета СССР 4 и 5 созывов от Кочкуровского района Мордовской АССР.

Примечания